Соревнования по плаванию  на дистанции 50 метров брассом у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились 30 по 31 июля в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 83 спортсмена из 76 стран.

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013